

Persone

Luciano Grossi Bianchi – architetto, storico dell'architettura e ingegnere italiano
Paola Grossi Gondi – artista, pittrice e scenografa italiana

Altro
Banda Grossi – organizzazione brigantesca del Risorgimento italiano, operante nella regione Marche
Canowindra grossi – pesce estinto, appartenente all'ordine degli osteolepiformi
Monumento a Tommaso Grossi – opera scultorea nel cortile d'onore del palazzo di Brera a Milano
Palazzo Grossi, in seguito Rasponi – residenza fortificata di Castiglione di Ravenna, nell'omonima provincia
Palazzo Grossi-Fusconi – edificio di Ravenna

Pagine correlate
Fabio Grossi
Giuseppe Grossi